André Michel (1853-1925), conservateur du département des sculptures du musée du Louvre, historien de l'art français ;
 André Michel (1900-1972), peintre et illustrateur français ;
 André Michel (1907-1989), réalisateur français ;
 André Michel (1922-2014), compositeur et écrivain français ;

 André Michel (né en 1945), peintre, sculpteur et ethnographe français.

 André Michel, pseudonyme employé par Jean-Louis Mayne (1903-), romancier belge de langue française.